Moulay Khanoussi (1939-), joueur de football marocain ;
 Mustapha Khanoussi, historien et archéologue tunisien.